Besòs (metrostation), een metrostation van de metro van Barcelona
 Besòs (rivier), een rivier in de Spaanse regio Catelonië
 Besòs i el Maresme, een buurt in het district Sant Martí in het noordoostelijk deel van de Spaanse stad Barcelona